motyw (psychologia)
 motyw (literatura)
 motyw (muzyka)
 motyw (sztuka)
 motyw (prawo)
 Motyw – zespół muzyczny
 motyw (biologia)
 motyw (historia)
 motyw (informatyka) – inaczej kompozycja lub skórka
 Motyw – film
 Motyw – kanadyjski serial telewizyjny
 Motyw – polski serial telewizyjny

Zobacz też 
 motive